Osoby o tym nazwisku:

 Adam Brysz (ur. 1987) – polski judoka

 Anna Brysz (ur. 1992) – polska judoczka

 Jacek Brysz (ur. 1989) – polski judoka